Osoby o tym nazwisku:
 Jan Maurycy Borski – polski publicysta i dziennikarz, socjalista
 Lech Borski – polski prozaik i publicysta
 Marcin Borski – polski sędzia piłkarski
 Ryszard Borski – luterański duchowny

Inne:

 Borski (Borski I, Noga) − polski herb szlachecki
 Borski II − polski herb szlachecki
 Borski III − polski herb szlachecki
 okręg borski – okręg we wschodniej Serbii